Альтас () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Касас-Альтас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Лас-Вегас-Альтас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Салас-Альтас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Тьеррас-Альтас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.